Марина Афанасьева:
 Афанасьева, Марина Леонидовна (род. 1938) — советский художник, иллюстратор детских книг.
 Афанасьева, Марина Робертовна (род. 1955) — глава города Волжский.